Alegrete (Portalegre), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Portalegre
 Alegrete (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul